Bear Lake puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:

Bear Lake, lugar designado en el censo en el condado de Kalkaska, Míchigan.
Bear Lake, villa en el Estado de Míchigan.
Bear Lake, borough Estado de Pensilvania.
Bear Lake, pueblo en el Estado de Wisconsin.
Municipio de Bear Lake, en el condado de Kalkaska, Míchigan.
Municipio de Bear Lake, en el condado de Manistee, Míchigan.

Otros que pueden dar lugar a confusión 
Big Bear Lake, ciudad en el Estado de California.
Condado de Bear Lake, en el Estado de Idaho.